Pieria () este o prefectură greacă. Reședința sa este Katerini. Face parte din periferia Macedonia Centrală. Are o populație de 134 739 locuitori.

Municipalități și comunități 

Pieria